The Protectors (televisieserie uit 1972), Britse televisieserie uit 1972.
 The Protectors (televisieserie uit 2009), oorspronkelijke titel Livvagterne, Deense televisieserie uit 2009.